Stalingrad de vroegere naam (1925-1961) van het huidige Wolgograd
de Slag om Stalingrad (23 augustus 1942 - 2 februari 1943)
Stalingrad, een film over de slag om Stalingrad
Stalingrad, een Parijs metrostation